Salosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Salosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,67, long 27,32), 
2. Salosaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (26 km²)
3. Salosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (13 ha)
4. Salosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 27,90),  (13 ha)
5. Salosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,61),  (1,3 km²)
6. Salosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 27,47),  (78 ha)
7. Salosaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax,  (46 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar